Phelps County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Phelps County, Missouri 
 Phelps County, Nebraska